Empire galactique peut désigner :

 l'Empire Galactique, un empire de fiction inventé par Isaac Asimov ;
 l'Empire Galactique, un empire de fiction inventé par George Lucas ;
 Empire Galactique, un jeu de rôle français.

Homonymie